Die  (aus engl. , „taub“, und , „Olympische Spiele“) sind ein alle vier Jahre, ein Jahr nach den Olympischen Spielen, vom  (ICSD) ausgetragener Wettbewerb im Gehörlosensport. Es werden abwechselnd Sommer- und Winterspiele ausgetragen. Früher hieß die Veranstaltung  („Stille Weltspiele der Gehörlosen“) und später Gehörlosen-Weltspiele. Seitdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Spiele anerkannt hat, werden sie als Deaflympics bezeichnet. An den Paralympics nehmen Gehörlose nicht teil.

Austragungen

Sommer

Winter

Teilnahme 
Die Aufgabe der Nominierung der Sportler zur Entsendung zu den Deaflympics obliegt in vielen Nationen dem nationalen Gehörlosensport-Verband. In Deutschland ist der DGSV, in Österreich der ÖGSV für die Trainingslager, Nominierungen und Entsendungen zuständig. Es wird nicht nur Wert darauf gelegt, die besten Spieler zu den Deaflympics zu schicken, viele Verbände schicken auch jüngere Ausnahmetalente, die dann Erfahrungen sammeln sollen für ihre weitere Karrierelaufbahn.

Bekannteste Teilnehmer 
Der bekannteste Deaflympics-Teilnehmer ist wohl Terence Parkin, der ein Jahr vor seinem Sieg bei den  2001 in Rom auch bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney Silber für 200 m Brustschwimmen gewann.

Sportarten

Sommer 
{| width="75%"
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 Badminton
 Basketball
 Beachvolleyball
 Bowling
 Fußball
 Handball
 Judo
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 Karate
 Leichtathletik
 Mountainbike
 Orientierungslauf
 Radsport
 Ringen (Freistil)
 Ringen (Griechisch-Römisch)
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 Schießen
 Schwimmen
 Taekwondo
 Tennis
 Tischtennis
 Volleyball
|}

Winter 
{| width="75%"
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 Ski Alpin
 Ski Nordisch
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 Curling
 Eishockey
| width="33%" style="vertical-align:top" |
 Snowboard
|}

Logo 

Das Logo wurde 2004 vom Grafik-Design-Künstler Ralph Fernandez entwickelt. Es ist ein positives und starkes Symbol der internationalen Gehörlosensport-Gemeinschaft, das die starken Elemente „Gebärdensprache“, „Gehörlose“, „internationalen Kulturen“, „Einheit“ sowie „Kontinuität“ verbindet.

Die Hand-Zeichen für “ok” und “gut” (Zeigefingerspitze an Daumenspitze, wobei die Streifen jeweils den Mittel-, Ring- und kleinen Finger repräsentieren) sind einander überlappt in einem Kreis. Es repräsentiert “Vereinigung” und ist das ursprüngliche Zeichen der "Deaflympics".

Das Zentrum des Logos stellt die Iris des Auges dar. Die gehörlosen Menschen definieren sich als visuelle Menschen, sie müssen ihre Augen verwenden um zu kommunizieren.

Das Logo enthält die vier Farben der Nationalflaggen der Welt. Die roten, blauen, gelben und grünen repräsentieren die vier regionalen Konföderationen – die Asia Pacific Deaf Confederation, die European Deaf Sport Organization, die Pan American Deaf Sport Organization und die Confederation of African Deaf Sports.

Medaillenspiegel

Sommer-Deaflympics 
Der Medaillenspiegel führt alle gewonnenen Medaillen der Sommer-Deaflympics von 1924 bis zu den Sommer-Deaflympics 2017.

Winter-Deaflympics 
Der Medaillenspiegel führt alle gewonnenen Medaillen der Winter-Deaflympics von 1949 bis zu den Winter-Deaflympics 2015.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Deaflympics (englisch)

 
Kofferwort
Multisportveranstaltung
Behindertensportveranstaltung
Erstveranstaltung 1924